Les Brigands (Die Räuber) (1782), drame allemand de Friedrich von Schiller ;
 Les Brigands (I masnadieri) (1847), opéra italien de Giuseppe Verdi, adapté de la pièce précédente ;
 Les Brigands (1869), opéra-bouffe français de Jacques Offenbach ;
 Les Brigands (I masnadieri) (1961), film italien de Mario Bonnard ;
 Les Brigands (2001),  issu du découpage du troisième livre de la saga Le Trône de fer de George R. R. Martin ;
 Les Brigands (2015), film luxo-germano-belge de Pol Cruchten et Frank Hoffmann.

Voir aussi